What It Is – album di Mal Waldron del 1982
 What It Is – singolo di Mark Knopfler del 2000
 What It Is – singolo di Jonathan Davis del 2018